CERT, akronymet kan henvise til forskellige artikler:

 Computer Emergency Response Team Coordination Center – CERT-CC amerikansk koordinationscenter for efterforskning af IT-kriminalitet.
 United States Computer Emergency Readines Team – US-CERT amerikansk koordinationscenter for efterforskning af IT-kriminalitet underlagt USA's sikkerhedsministerium.